Julia Görges era la detentrice del titolo, ma ha scelto di prendere parte al concomitante torneo di Lussemburgo.

In finale Daria Kasatkina ha sconfitto Ons Jabeur con il punteggio di 2-6, 7-63, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Simona Halep (ritirata)
 Karolína Plíšková (secondo turno)
 Sloane Stephens (secondo turno)
 Kiki Bertens (secondo turno)

  Anastasija Sevastova (semifinale)
  Daria Kasatkina (campionessa)
  Elise Mertens (primo turno)
  Anett Kontaveit (quarti di finale)

Wildcard 

  Anna Kalinskaya (primo turno)
  Anastasia Potapova (primo turno)

  Sloane Stephens (secondo turno)

Qualificate 

  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
  Natalia Vikhlyantseva (primo turno)

  Irina Khromacheva (primo turno)
  Ons Jabeur (finale)

Lucky loser 

  Vitalia Diatchenko (primo turno)

  Valentini Grammatikopoulou (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2018